Русская фантастика (rusf.ru) — российский сайт и русскоязычная электронная библиотека в интернете, посвящённый фантастическим произведениям на русском языке и их авторам. Открыт в 1996 году.

Цель сайта, по словам его редактора Дмитрия Ватолина,— «собирать и распространять рисунки, статьи, фото, рецензии и другую информацию о русскоязычной фантастике, классических и современных русских писателях-фантастах».

История библиотеки 
Большую популярность получил раздел сайта, посвящённый братьям Стругацким, — «офлайн интервью» Бориса Натановича Стругацкого (он вёл его с июня 1998 года) и тексты произведений. Однако в мае 2014 года наследники-правообладатели потребовали от сайта убрать все тексты из свободного доступа, что и было сделано. В марте 2017 года тексты были возвращены в свободный доступ.

Кир Булычёв также вёл «онлайн-интервью» на сайте «Русская фантастика» с марта 1999 года.

Структура 
«Русская фантастика» предлагает авторские страницы писателей, на которых присутствуют биографии или иная информация, библиография, по возможности — рецензии книг и интервью.

Тематические разделы сайта освещают новости с конференций и конвентов о книжной фантастике, а также таких премий, как Странник, Еврокон (Роскон), Аэлита, Интерпресскон, актуальные интервью с писателями.

Сайт содержит тексты таких писателей-фантастов, как Кир Булычёв, Юлий Буркин, Владимир Васильев, Василий Головачёв, Александр Громов, Марина и Сергей Дяченко, Владислав Крапивин, Святослав Логинов, Евгений и Любовь Лукины, Сергей Лукьяненко, Олди, Ник Перумов, Василий Звягинцев, Вячеслав Рыбаков, Глеб Голубев, Андрей Белянин, Вера Камша, Сергей Казменко, Виталий Губарев, Евгений Филенко, Андрей Иванченко, Драко Локхард, Хелью Ребане и многих других.

Библиотечные части сайта названы «книжная полка» и содержат оцифрованные произведения, присланные пользователями. Также представлены ссылки на Журнал «Самиздат», поддерживаемый библиотекой Максима Мошкова, для свободной самостоятельной публикации собственных литературных текстов.

На сайте имеется форум.

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Русская фантастика»

Сайты о фантастике
Электронные библиотеки
Рунет
Сайты на русском языке
Сайты России